Военный ординариат Кении () — военный ординариат Римско-католической Церкви, действующий в Кении. Военный ординариат Кении, подчиняясь непосредственно Святому Престолу, обеспечивает пастырское окормление военнослужащих кенийской армии и их семей.

История 
20 января 1964 года в Католической церкви в Кении был организован институт военного капелланства для военнослужащих кенийской армии.

21 июля 1986 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу «Spirituali militum curae», которой учредил военный ординариат Кении. С этого времени военный ординариат Кении стал отдельной самостоятельной церковной структурой на уровне епархии.

Ординарии военного ординариата 
 епископ Морис Майкл Отунга (20.01.1964 — 29.08.1997);
 епископ Alfred Kipkoech Arap Rotich (29.08.1997 — 30.12.2016, в отставке);
 епископ Benjamin Kituto Maswili (30.12.2016  — по настоящее время) (апостольский администратор).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Spirituali militum curae

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Кении
Военные ординариаты
Вооружённые силы Кении